Golden Years (album), een album van David Bowie
Golden Years (lied), een lied van David Bowie
Golden Years (televisieserie), een Amerikaanse miniserie van Stephen King
Golden Years (2016), Britse film 
The Golden Years (Kim Possible), een aflevering van Kim Possible